Макарино — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Макарино — деревня в Нюксенском районе.

Костромская область 
 Макарино — деревня в Парфеньевском районе.
 Макарино — деревня в Сусанинском районе.

Псковская область 
 Макарино — деревня в Лющикской волости Бежаницкого района.
 Макарино — деревня в муниципальном образовании «Полистовское» Бежаницкого района.
 Макарино — деревня в Псковском районе.

Ярославская область 
 Макарино — деревня в Тутаевском районе.